Danzhai Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Danzhai (socken i Kina), Shanxi, 
 Danzhai Xiang (socken i Kina), Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar